Sarmizegetusa se poate referi la:

 Sarmizegetusa Regia, capitala statului dac situată în Munții Orăștiei.
 Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala provinciei romane Dacia, situată în apropierea actualului oraș Hațeg și la o distanță de 40 km de vechea cetate dacică Sarmizegetusa Regia.
 Sarmizegetusa, Hunedoara, localitate din județul Hunedoara, pe teritoriul căreia se găsesc ruinele orașului roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
 Comuna Sarmizegetusa, Hunedoara, comună din județul Hunedoara, care cuprinde satul Sarmizegetusa, Hunedoara.
 Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa, aflat în comuna Sarmizegetusa.